Op de US Open 2005 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 29 augustus tot en met 11 september 2005.

Van de titelhouders Vera Zvonarjova en Bob Bryan was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Bob Bryan speelde samen met Rennae Stubbs – zij waren het tweede reekshoofd en bereikten de kwartfinale, waarin ze werden verslagen door het Amerikaanse team Corina Morariu en Bob's tweelingbroer Mike Bryan. De als eerste geplaatste Zimbabwaanse zus en broer Cara en Wayne Black bereikten de tweede ronde.

Het ongeplaatste duo Daniela Hantuchová / Mahesh Bhupathi bereikte de finale door een drietal geplaatste teams te verslaan: Raymond/Björkman (4), Sugiyama/Ullyett (5) en Morariu/Bryan (6). Vervolgens klopten ze in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Katarina Srebotnik en Nenad Zimonjić in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Hantuchová heeft daarnaast nog vier dubbeltitels met andere partners; Bhupathi bezat op dat moment eveneens vier titels.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 6)
  Match notes WTA

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2005